Terra Roxa (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Terra Roxa (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná